I'm Alive – singolo di Johnny Thunder del 1969
 I'm Alive – singolo della Electric Light Orchestra del 1980
 I'm Alive – traccia dell'album Frost and Fire dei Cirith Ungol del 1980
 I'm Alive – album di Jackson Browne del 1993
 I'm Alive – singolo di Céline Dion del 2002, dall'album A New Day Has Come
 I'm Alive – traccia dell'album The Thousand Fists dei Disturbed del 2005
 I'm Alive – singolo dei Story of the Year del 2010, dall'album The Constant
 I'm Alive – canzone che Elhaida Dani ha scelto per rappresentare l'Albania all'Eurovision Song Contest 2015 a Vienna